Julinek bezeichnet Orte in Polen:
 Julinek, eine Siedlung in der Landgemeinde Leszno, Woiwodschaft Masowien; siehe Leszno-Julinek
 Leszno-Julinek, ein Schulzenamt der Landgemeinde Leszno, Woiwodschaft Masowien

Julínek ist ein tschechischer Familienname, zu den Namensträgern gehört:
 Tomáš Julínek (* 1956), tschechischer Minister für Gesundheit (2006–2009)